Gonzalo Morales puede referirse a:

 Gonzalo Morales Sáurez (1945-2017), pintor hiperrealista costarricense.
 Gonzalo Morales (n. años 1970), conductor televisivo y VJ (presentador de videos) mexicano.